Dorfkirche Rönnebeck steht für:

 Dorfkirche Rönnebeck (Osterburg), Kirchengebäude im Ortsteil Rönnebeck von Osterburg (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Dorfkirche Rönnebeck (Brandenburg), Kirchengebäude im Ortsteil Rönnebeck der Gemeinde Sonnenberg im Landkreis Oberhavel, Brandenburg, Deutschland

Siehe auch: